Salt Fork Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Salt Fork Township (Missouri)
 Salt Fork Township (Oklahoma)